El nombre David Solari puede referirse a las siguientes personas:
David Solari, futbolista colombiano;
David Solari, ciclista italiano.